Rohrmühle steht für:

 Rohrmühle (Technik), ein Mühlentyp

Rohrmühle oder Röhrmühle heißen Ortsteile und Bauwerke

in Baden-Württemberg:
 Rohrmühle (Rot an der Rot), Hof im Gemeindeteil Haslach von Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Rohrmühle (Pfedelbach), Hof im Gemeindeteil Harsberg von Pfedelbach, Hohenlohekreis
 Rohrmühle (Kürnbach), Wohnplatz der Gemeinde Kürnbach, Landkreis Karlsruhe

in Bayern:
 Rohrmühle (Altenkunstadt), ehemalige Wassermühle im Weiler Röhrig der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels
 Rohrmühle (Erbendorf), Einöde der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth
 Rohrmühle (Flachslanden), Einöde im Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach
 Rohrmühle, anderer Name für Balsenmühle, Einöde im Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Rohrmühle (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge
 Röhrmühle (Konzell), Einöde auf der Gemarkung Gossersdorf der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen
 Rohrmühle (Prebitz), Einöde der Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth
 Rohrmühle (Schopfloch), Einöde im Markt Schopfloch, Landkreis Ansbach
 Rohrmühle (Schwindegg), Einöde der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Rohrmühle (Sparneck), Einöde im Markt Sparneck, Landkreis Hof
 Rohrmühle (Tröstau), Einöde der Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

in Nordrhein-Westfalen:
 Rohrmühle (Gladbach), Wassermühle in der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Rohrmühle (Gemeinde Mistelbach), Ortsteil von Mistelbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

in Russland:
 Rohrmühle, deutscher Name des heutigen Borowoje (Kaliningrad), Ort in der Landgemeinde Gwardeiskoje, Oblast Kaliningrad